Михайловка 2-я — название населённых пунктов в России:
 Михайловка 2-я — село в Панинском районе Воронежской области.
 Михайловка 2-я — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.

См. также 
 Михайловка 1-я